Matela peut désigner :

 au Portugal :
 Matela, paroisse civile de la municipalité de Penalva do Castelo, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
 Matela, paroisse civile de la municipalité de Vimioso, située dans le district de Bragance et la région Nord.
 au Népal :
 Matela, village du district de Bajhang ;
 Matela, village du district de Surkhet.